L'abandon désigne le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'un individu, d'un bien ou de renoncer à un droit. Acte récurrent du sporting d’Anderlecht lors de ses défaites à Sclessin.

Abandon peut aussi désigner :

Musique 
 Abandon, groupe de sludge metal et post-metal suédois ;
 Abandon, le seizième album de Deep Purple commercialisé en 1998.

Autres 
 Abandon, en spiritualité, acte d'une remise de sa vie à Dieu avec confiance en sa Providence ;
 Abandon, aux échecs, fait de renoncer volontairement à poursuivre une partie, le plus souvent à cause d'une position clairement perdante ;
 Abandon, dans le domaine de l'intelligence artificielle, technique de régularisation pour réduire le sur-ajustement dans les réseaux de neurones ;
 Abandon, un film américain sorti en 2002, avec Katie Holmes.

Voir aussi 
 Angoisse d'abandon, un syndrome et sentiment d'être abandonné
 Abandon en droit
 Res derelictae, une expression latine utilisée en droit civil, qui désigne une chose abandonnée au premier occupant ou possesseur, c'est-à-dire qui a été laissée de côté par son propriétaire qui a ainsi abandonné tout droit dessus
 en droit civil en France, on retrouve l'abandon en droit de la famille français, l'abandon d'enfant, l'abandon en droit des biens français, l'abandon en procédure civile française, et l'abandon en droit maritime et l'abandon de domicile
 Abandon d'enfant sous l'Ancien Régime
 Abandon d'animal
 Abandon (spiritualité)

Homonymie de titre